a kolozsvári Fürdő utca
 a kiskunfélegyházi Ady Endre utca korábbi neve